Илья́ Бондаре́нко:
 Бондаренко, Илья Евграфович (1870—1947) — архитектор, искусствовед.
 Бондаренко, Илья Николаевич (род. 1982) — российский мотогонщик, участник соревнований по спидвею.